China Open 2007 steht für:

 China Open Super Series 2007, Badmintonturnier
 China Open 2007 (Snooker), Snookerturnier
 China Open 2007 (Tennis), Tennisturnier